Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Leipzig
Tennis en Allemagne en 1992
Tennis en septembre 1992
Tennis en octobre 1992